Cerro de Guadalupe kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cerro de Guadalupe, Delstaten Mexiko, ort, Villa de Allende, 
 Cerro de Guadalupe, Hidalgo, ort, 
 Cerro de Guadalupe, Michoacán de Ocampo, ort, Susupuato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar